Sadio Doumbia e Fabien Reboul hanno difeso il loro titolo, sconfiggendo in finale Guido Andreozzi e Guillermo Durán con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Nathaniel Lammons /  Jackson Withrow (semifinale)
  Rafael Matos /  Felipe Meligeni Alves (quarti di finale)

  Albano Olivetti /  Matt Reid (quarti di finale) 
  Robert Galloway /  Alex Lawson (primo turno)

Wildcard 

  Flavio Cobolli /  Matteo Gigante (primo turno)
  Stefano Napolitano /  Luca Vanni (primo turno)

<ol start="3">
  Andrea Pellegrino /  Giulio Zeppieri (primo turno, ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Roma Open II 2021